Верёвкин-Шелю́та — фамилия.

 Известные носители 
 

 Верёвкин-Шелюта, Евстафий Игнатьевич (?—1855) — полковник императорской российской армии.
 Верёвкин-Шелюта, Пётр Михайлович (1811—1894) — участник Восстаний в Польше, Литве и Беларуси 1830—1831; поэт.
 Верёвкин-Шелюта, Степан Фомич — Георгиевский кавалер; подполковник; № 6801; 3 декабря 1842.
 Верёвкин-Шелюта, Флориан Фомич (1800—1867) — генерал-лейтенант императорской российской армии.